Вторая битва у Асентéхо — сражение между вторгшимися на остров Тенерифе испанцами и местным коренным населением, известных как гуанчи. Столкновению предшествовала битва у Агере, случившаяся 14-15 ноября того же года и закончившаяся победой кастильцев.

Продвигаясь вдоль северного берега острова, испанцы преследовали оставшихся гуанчей, пока не столкнулись с ними ещё раз в Долине Таоро, невдалеке от Асентехо, на месте первой битвы у Асентехо, названной испанцами La Matanza («Бойня»).
Фернандес де Луго разделил своё войско на две части и использовал преимущество кастильцев в наличии огнестрельного оружия. После трёх часов сражения гуанчи были разбиты. Те, кто не были взяты в плен испанцами, бежали в горы.

В ознаменование своего триумфа Алонсо Фернандес де Луго возвёл монастырь, посвящённый Деве Марии, на месте битвы. Вскоре вокруг обители возникло поселение, которое ныне носит название Ла-Викториа-де-Асентехо.

Старые канарские сосны, свидетели сражения, до сих пор стоят в Ла-Викториа-де-Асентехо. В их тени в годовщины битвы проходит месса.

Вторая битва у Асентехо была не последней битвой на Тенерифе между испанцами и гуанчами, но её можно считать решающей в вопросе слома сопротивления гуанчей и включения острова в Королевство Кастилии и Леона.

См. также 
 Первая битва у Асентехо

Литература 
 Viera y Clavijo, Noticias de la Historia General de las Islas canarias. Goya ediciones, 4 volúmenes, Tenerife.
 Rodríguez Moure, J: Tenesor Semidan, o Don Fernando Guanarteme, Imprenta y librería de M. Curbelo, La Laguna, 1922.
 Espinosa, Alonso (fray). Historia de Nuestra Señora de Candelaria, Goya ediciones, Tenerife.
 Buenaventura Bonnet, La Batalla de La Laguna y la muerte de Tinguaro. Estudio Hermenéutica Histórica. Comisión provincial de Monumentos Históricos de Canarias, Tenerife,1916
 Abreu y Galindo, J. de, Historia de la conquista de las siete islas de Canarias, en A. Cioranescu (ed) Goya ediciones, Tenerife, 1977 ISBN 84-400-3645-0
 Bethencourt Alfonso, J: Historia del Pueblo Guanche II Lemus editor, La Laguna, 1997.
 Berthelot, Sabino. Etnografía y Anales de la Conquista de Las Islas Canarias. Ed. Goya. Santa Cruz de Tenerife. 1978. ISBN 84-85437-00-4.
 Blanco, Joaquín. Breve Noticia Histórica de las Islas Canarias. Ed. Rueda. Madrid 1983. ISBN 84-7207-029-8
 Acosta, José Juan; Rodríguez Lorenzo, Félix; L. Quintero, Carmelo Padrón, Conquista y Colonización.Santa Cruz de Tenerife, Centro de la Cultura Popular Canaria, 1988
 VV.AA. Historia de Canarias. Vol. I Ed. Prensa Ibérica. Valencia 1991. ISBN 84-87657-10-9

Ссылки 
 RSEAPT: Real Sociedad de Amigos del País de Tenerife
 Исторические документы Канарских островов
 о культуре гуанчей

Тенерифе
История Канарских островов
Сражения Испании
1494 год
Сражения XV века
Сражения 1494 года